

Editoria 
 Bohemia – giornale storico in lingua tedesca pubblicato a Praga dal 1828 al 1938

Geografia 
 Bohemia – esonimo inglese di Boemia
 Stati Uniti d'America
 Bohemia – township della Contea di Ontonagon, Michigan
 Bohemia – census-designated place della Contea di Suffolk, New York

Altro 
 Bohemia – birra della InBev
 Bohemia – asteroide